Oluf Krabbe kan henvise til flere personer:

 Oluf Krabbe (general) (1789-1864) – dansk generalløjtnant, også kendt som Ole Krabbe
 Oluf H. Krabbe (1872-1951) – landsdommer (Oluf Haraldsen Krabbe)
 Oluf Krabbe (1903-1999) (1903-1999) – dansk nazist og officer i Frikorps Danmark, også kendt som Oluf von Krabbe